ВТК — аббревиатура (кириллицей), может в текстах означать:
 ВТК — ВолгаТелеком — ранее существовавшая российская телекоммуникационная компания, одна из семи межрегиональных компаний связи (МРК), принадлежавших ОАО «Связьинвест».
 ВТК — воспитательно-трудовая колония — один из видов пенитенциарных учреждений в СССР, потом в России, с 1997 года такие колонии называются воспитательными.
 ВТК — «Волжская текстильная компания».

См. также 
 BTK